Argentinochondria – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 2003 roku przez biologów Jorge A. Etchegoin, Juan T. Timi i Norma H. Sardella.

Gatunki
Argentinochondria patagonensis Etchegoin, Timi & Sardella, 2003

Przypisy 

Chondracanthidae